Bienor ist:

 ein Kentaur, siehe Bianor (Kentaur)
 der nach dem Kentauren benannte Zentauren-Asteroid (54598) Bienor

Siehe auch:
 Bianor